Qatar ExxonMobil Open del circuit de tennis masculí ATP.
 Qatar Ladies Open del circuit de tennis femení WTA.